Talbot – dawny producent samochodów
 Talbot – miasto w Australii

Gminy w USA:
 Talbot (ang. Talbot Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Bowman
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Talbot (ang. Talbot County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Talbot (ang. Talbot County) – w stanie Maryland
Osoby:
 Mignon Talbot – amerykańska paleontolog (1869 – 1950)
 William Fox Talbot – angielski archeolog, chemik, lingwista i matematyk (1800 – 1877)
 John Michael Talbot – katolicki piosenkarz, kompozytor i gitarzysta

Zobacz też 
 Talabot